Абрамов Віктор Валер'янович (1925—1998) — інженер, доктор технічних наук.
 Абрамов Віктор Васильович — доктор медичних наук.
 Абрамов Віктор Прокопович (1940) — живописець.